La detentrice del titolo Elisabeth Moore non ha partecipato al torneo.

Helen Homans ha battuto in finale Maude Barger Wallach 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Turni preliminari 
E. V. Maule ha battuto Lena Duhring per walkover.

Gertrude Fetterman ha battuto Helen Kimball 6-3 7-5 6-3.

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1906